List do Pizonów – utwór Horacego, znany też jako Sztuka poetycka lub Ars poetica
 artes poeticae – grupa dawnych traktatów i poematów dydaktycznych z zakresu poetyki normatywnej
 Ars poetica – tom wierszy Maksymiliana Tchonia